Vuotnajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vuotnajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (66,5 ha)
Vuotnajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (83 ha)

Se även 
Vuottasjaure

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn